Висент () — испанская фамилия. Известные носители:

 Висент, Жозеп (род. 1970) — испанский дирижёр и ударник.
 Висент, Таня (род. 1976) — канадская шорт-трекистка, неоднократный призёр олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира.
 Висент, Францеск — испанский шахматист и шахматный композитор конца XV века.